Пан Володыёвский
 Михал Ежи Володыёвский () — один из главных героев исторической трилогии польского писателя Генрика Сенкевича «Огнём и мечом»,  «Потоп» и «Пан Володыёвский».
 «Пан Володыёвский» () — исторический роман польского писателя Генрика Сенкевича.
 «Пан Володыёвский» () — фильм режиссёра Ёжи Гофмана по роману Генрика Сенкевича.

См. также 
 Ежи Володыевский — исторический прототип главного героя.